Wilmington correspond à deux localités dans l'Illinois :
 Wilmington (comté de Will, Illinois) ;
 Wilmington (comté de Greene, Illinois).